Андрій Немирович або Андрій Немирич — польний гетьман литовський, воєвода київський.
 Немирович Іван Олексійович — український письменник, гуморист та поет.

Див. також 
 Немирович-Данченко
українські прізвища